Augusta Württemberská (4. října 1826, Stuttgart – 3. prosince 1898, Stuttgart) byla württemberskou princeznou a sňatkem princeznou sasko-výmarsko-eisenašskou.

Život 
Augusta se narodila jako třetí a nejmladší dítě krále Viléma I. Württemberského a jeho třetí manželky Pavlíny, dcery vévody Ludvíka Württemberského. Princezna byla popisována jako neatraktivní, ale veselá a moudrá. 17. června 1851 se ve čtyřiadvaceti letech provdala za o rok staršího prince Heřmana Sasko-Výmarsko-Eisenašského. Sloužil u württemberského jezdectva jako důstojník. Později téhož roku byl povýšen z rytmistra na podplukovníka. V roce 1853 byl povýšen na velitele strážního pluku.

Výmarský palác na Neckarstraße 25 byl, po mnoho let, centrem umělecky orientovaného společenského života. V roce 1865 opustil Heřman armádu s hodností generálporučíka, protože mu bylo odepřeno další povýšení. Pokusil se stát se pobočníkem krále Karla a císařským guvernérem Alsaska-Lotrinska, byl však neúspěšný. Pro nedostatek dalších aktivit podporoval princ Weimar, jak ho nazývali ve Stuttgartu, sociální, vlastenecké a umělecké společnosti.

Princezna Augusta zemřela 3. prosince 1898 ve věku 72 let v rodném Stuttgartu. Její manžel ji přežil o tři roky.

Potomci 
Augusta měla s Heřmanem pět synů a dvě dcery:

 1. Pavlína Sasko-Výmarsko-Eisenašská (25. 7. 1852 Stuttgart – 17. 5. 1904 Orte) 
 ⚭ 1873 Karel August Sasko-Výmarsko-Eisenašský (31. 7. 1844 Výmar – 20. 11. 1894 Roquebrune-Cap-Martin), dědičný velkovévoda sasko-výmarsko-eisenašský
 2. Vilém Sasko-Výmarsko-Eisenašský (21. 12. 1853 Stuttgart – 15. 12. 1924 Baden-Baden)
 ⚭ 1885 Gerta Isenburg-Büdingen-Wächtersbach (18. 1. 1863 Wächtersbach – 27. 11. 1945 Baden-Baden)
 3. Bernard Sasko-Výmarsko-Eisenašský (10. 10. 1855 Stuttgart – 23. 12. 1907 Hannover), hrabě z Crayenburgu
 I. ⚭ 1900 Elisabeth Brockmüller (6. 5. 1866 Lübeck – 11. 3. 1903 Hannover)
 II. ⚭ 1905 hraběnka Elisabeth von der Schulenburg (1. 4. 1869 Erfurt – 25. 12. 1940)
 4. Alexandr Sasko-Výmarsko-Eisenašský (22. 6. 1857 Stuttgart – 5. 9. 1891 Baden-Baden), svobodný a bezdětný
 5. Arnošt Sasko-Výmarsko-Eisenašský (9. 8. 1859 Stuttgart – 21. 1. 1909 Mnichov), svobodný a bezdětný
 6. mrtvě narozený syn (*/† 7. 5. 1865 Stuttgart)
 7. Olga Sasko-Výmarsko-Eisenašská (8. 9. 1869 Stuttgart – 12. 1. 1924 Berchtesgarden) 
 ⚭ 1902 Leopold Isenburg-Büdingen (10. 3. 1866 Offenbach am Main – 30. 1. 1933 Mnichov)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 4. října
Narození v roce 1826
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí 3. prosince
Úmrtí v roce 1898
Úmrtí ve Stuttgartu
Württemberské princezny
Württemberkové
Ženy